Niemcy:
 Laage – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Laage – związek gmin (Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Osoby:
 Erwin Laage – niemiecki architekt ogrodowy
 Gerhart Laage – niemiecki architekt
 Gladys Chai von der Laage – malezyjska fotografka
 Karl Ernst Laage – niemiecki biograf
 Wilhelm Laage – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Lage
 Rostock-Laage